Beggars Banquet — музичний альбом гурту The Rolling Stones. Виданий 6 грудня 1968 року лейблами London, Decca. Загальна тривалість композицій становить 39:47. Альбом відносять до напрямку рок, блюз.

Список пісень

Хіт-паради

Альбом

Сингли

Примітки

Посилання 
 Allmusic: огляд 

Альбоми The Rolling Stones
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Золоті музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Музичні альбоми 1968
Рок-альбоми